Die 1. division 2015/16 war die 70. Spielzeit der dänischen 1. division im Herrenhandball (die 18. als zweithöchste Spielklasse).

Reguläre Saison

Qualifikation zur Håndboldligaen 2016/17 

In den Qualifikationsspielen konnte sich die Mannschaft aus Tondern gegen Nordsjælland Håndbold durchsetzen, wohingegen Odder am HC Midtjylland scheiterte.

Qualifikation zur 1. division 2016/17 
Die Meister der drei Gruppen der 2. division (Korsør Slagelse Elitehåndbold, Fredericia HK 1990 und Frederikshavn fI) stiegen direkt in die 1. division 2016/17 auf. Die drei Zweitplatzierten spielten in einer einfachen Runde zwei Mannschaften aus, die in direkten Duellen mit dem Zehnt- und Elftplatzierten der 1. division (HIK Håndbold und IK Skovbakken) zwei Teilnehmer an der 1. division 2016/17 ermittelten.

1. Runde

2. Runde 

|}

Torschützenliste

Siehe auch 
Håndboldligaen 2015/16

Weblinks 
Offizielle Seite des dänischen Handballverbandes zur 1. division 2015/16

Anmerkungen 

Handballsaison 2015/16
Handballwettbewerb in Dänemark